Manchester Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Manchester Township (Arkansas)
 Manchester Township (Illinois)
 Manchester Township (Indiana)
 Manchester Township (Michigan)
 Manchester Township (Minnesota)
 Manchester Township (New Jersey)
 Manchester Township (Adams County, Ohio)
 Manchester Township (Morgan County, Ohio)
 Manchester Township (Oklahoma)
 Manchester Township (York County, Pennsylvania)
 Manchester Township (Wayne County, Pennsylvania)
 Manchester Township (South Dakota)